Anna Orleánská (Anne Marguerite Brigitte Marie d'Orléans; 4. prosince 1938) je vdova po infantu Karlovi z Kalábrie. Narodila se jako třetí dcera, páté dítě prince Jindřicha, hraběte z Paříže (1908–1999), žadatele zaniklého francouzského trůnu, a jeho manželky princezny Isabely Orléans-Braganza (1911–2003).

Život

Manželství 
12. května 1965 se Anna ve francouzském městě Dreux provdala za infanta Karla Bourbon-Obojí Sicílie, vévodu z Kalábrie (1938–2015), jednoho ze dvou žadatelů být hlavou královského rodu Bourbon-Obojí Sicílie. Nevěsta byla oděna do hedvábného šatu s lyonskou krajkou, vyšívaném liliemi.

Infant Karel byl synem infanta Alfonsa Bourbon-Obojí Sicílie, vévody z Kalábrie (1901–1964), a princezny Alice Bourbonsko-Parmské (1917–2017). Ačkoli se Anna s Karlem znali už od dětství, jejich romantický vztah započal v Athénách v roce 1962, na svatbě budoucího španělského krále Juana Carlose I. s princeznou Sofií Řeckou, které byla Anna za družičku. Vévodský pár z Kalábrie žil ve Španělsku.

Potomci 
Anna porodila pět dětíː

 Princezna Kristýna Isabela Marie Luisa Bourbon-Obojí Sicílie (narozena 1966 v Madridu), 15. července 1994 se provdala za Pedra López-Quesada y Fernandez-Urrua, se kterým má dvě dětiː
 Viktorie López-Quesada y de Borbón-Dos Sicilias (17. ledna 1997)
 Pedro López-Quesada y de Bórbon-Dos Sicilias (1. prosince 2003)
 Princezna Marie Paloma Diana Irena Bourbon-Obojí Sicílie (5. dubna 1967, Madrid), 13. července 1996 se provdala za arcivévodu Simeona Rakouského, s nímž má pět dětí.
 Princ Pedro, vévoda z Kalábrie (16. října 1968, Madrid), 30. března 2001 se oženil se Sofií Landaluce y Melgarejo, s níž má sedm dětí.
 Princezna Inés Marie Alice Anna Isabela Bourbon-Obojí Sicílie (20. dubna 1971, Madrid), 13. října 2001 se provdala za Michela Carrelli Palombi dei Marquis|Marchesi di Raiano, s nímž má dvě dcery:
 Tereza Carrelli Palombi dei Marchesi di Raiano (6. září 2003)
 Blanka Carrelli Palombi dei Marchesi di Raiano (11. října 2005)
 Princezna Viktorie Marie Aline Karolína Bourbon-Obojí Sicílie (24. května 1976, Madrid), 27. září 2003 se provdala za Marka Nomika, s nímž má čtyři dětiː
 Anastasios Nomikos (27. května 2005)
 Ana Nomikos (srpen 2006)
 Carlos Nomikos (22. září 2008)
 Simeon Nomikos (20. prosince 2012)

Vyznamenání 
 Řád konstantiniánských rytířů sv. Jiří

Erby

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Bourbonsko-sicilské princezny
Francouzské kněžny (Orléans)
Kalábrijské vévodkyně
Narození 4. prosince
Narození v roce 1938
Žijící lidé
Ženy